De Vlasrath (Duits: Haus Vlassrath) is een oude burcht in Straelen, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Oorsprong 

De oorsprong van de burcht ligt in de 13e eeuw. De eerste vermelding in een oorkonde stamt uit 1320, waarin een molen wordt genoemd die bij een burcht hoort.

De strategische waarde wordt door een andere oorkonde vastgesteld, middels de benaming slot. In die tijd werd nog een soort Nederlands in de streek gesproken, namelijk het Kleverlands. In de 14e en 15e eeuw werd hiermee een vestingwerk aangeduid die in staat was om have en goed te beschermen tegen vijandigheden. Vanaf het begin van de 15e eeuw was de burcht verbonden met de stad Straelen, aangezien de heren van Vlasrath tegelijkertijd drost van Straelen waren.

Belangrijk voor de bouw van de burcht was de familie Von Brempt, die tussen 1441 en 1642 op Vlasrath geleefd heeft. In de loop van de 18e eeuw wisselde de burcht regelmatig van eigenaar, totdat in 1747 de graven van Varo met het goed beleend werden. Deze familie vererfde in 1876 het kasteel aan de Reichsfreiherren Geyr von Schweppenburg. Deze familie is tegenwoordig nog steeds de eigenaar van het kasteel.

De betekenis van de burcht wordt getoond door het feit, dat zij het middelpunt was van een uitgestrekt leengoed, bestaande uit akkers, boerderijen, verschillende huizen en molens. In de 18e eeuw werd zelfs een eigen leenzegel vervaardigd.

De burcht 
De huidige burcht bestaat uit een woonhuis en een voorburcht. Beide waren door grachten omgeven. Op het goed lag verder een korenmolen en het huis van de sluiswachter.

De dominante structuur van het kasteel had in het begin van de 19e eeuw een grondoppervlak van 9x10 meter. Aan de zuidzijde bevond zich een poorttoren met ophaalbrug. Het woonhuis met een gotische blinde arcade stamt uit de eerste helft van de 15e eeuw, waarschijnlijk als vervanging van een ouder huis. Ook de kelder is in gotische stijl met een kruisribgewelf uitgewerkt. Daarnaast beschikte de burcht over een inpandige gotische kapel, maar deze is in de eerste helft van de 15e eeuw afgebroken.

Na een brand in 1607 werd het woonhuis in 1612 opnieuw opgebouwd. Uit deze tijd stammen ook de eikenhouten kruisramen op de bovenste verdieping en de zuidelijke gevel, alsmede het grootste gedeelte van het interieur. Een van de bezienswaardigheden is de beschilderde, uit zandsteen bestaande schouw uit 1613. Drie reliëfs herinneren aan de wapenstilstand tussen de Nederlandse Generaliteitslanden en Spanje.

Tussen 1995 en 2005 werd de burcht duurzaam gerestaureerd.

Natuur 
Ingebed in een oorspronkelijk natuurgebied ligt de burcht op de oevers van de rivier de Niers. Daarnaast zijn er een groot aantal verschillende dieren te vinden op het terrein, zoals torenvalken, reigers, uilen en kerkuilen.

Zie ook 
 Huis Caen
 Geyr von Schweppenburg
 Van Varo

Externe link 
 Website over de burcht

Bouwwerk in Noordrijn-Westfalen
Straelen